Ива́н Никола́евич Ищенко (, Пустоваровка — 22 ноября 1975, Киев) — советский хирург. Доктор медицинских наук (1941), профессор (1944). Член-корреспондент АН УССР (1945). Заслуженный деятель науки и техники УССР (1942). Генерал-майор медицинской службы.

Биография 
С 1941 по 1943 год был главным хирургом Юго-Западного, Сталинградского, Донского фронтов. После войны вернулся в Киевский медицинский институт и вплоть до 1955 года руководил кафедрой общей хирургии.

Скончался 22 ноября 1975 года и похоронен на Байковом кладбище.

Ученики 
Под руководством И. Ищенко было подготовлено 25 диссертационных работ.

Публикации 
 Операции на желчных путях и печени. — Здоровья, 1966. — 475 с.

Память 
 Бюст И. Ищенко на территории Киевского военного госпиталя ()

Примечания

Ссылки 
 Киевский календарь. 

Хирурги СССР
Похороненные на Байковом кладбище
Медики Великой Отечественной войны
Родившиеся в Сквирском уезде